Кубок Оману з футболу 2021—2022 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру в Омані. Титул володаря кубка вчетверте здобув Аль Сіб.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 грудня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/10 лютого 2022

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/11 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 лютого/2 березня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 лютого/3 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Оману на soccerway 
 Кубок Оману на goalzz 
 Кубок Оману на rsssf 

2021—2022
Оман
Оман
2021 в оманському спорті
2022 в оманському спорті